Härtig ist der Familienname folgender Personen:

 Helmut Härtig (1902–1997), deutscher Bergbauwissenschaftler
 Hermann Härtig (1891–1978), deutscher Jurist
 Hugo Härtig (1872–1944), deutscher kommunistischer Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus